FF je kratica, ki lahko pomeni;

 Fast forward, hitro previjanje posnetkov naprej
 Form Feed, kontrolni znak v naboru ASCII
 FF, šestnajstiški zapis največje vrednosti, ki jo lahko vsebuje bajt (desetiško) 255)
 oznaka Vojne mornarice ZDA za fregate
 Filozofska fakulteta